«Something» puede referirse a:

Concepto 
 Something, pronombre indefinido en inglés, traducible al castellano por "algo".

Música 
Canciones
 Something (1969), canción de The Beatles.
 Something (2001), canción de Lasgo.
 Something (2005), canción de Shakira.
 Something (2009), canción de Escape the Fate.
Álbumes
 Something (1970), álbum de Shirley Bassey.
 Something (1970), álbum de Shirley Scott.
 Something (2001), álbum de Lost and Found.
 Something''' (2012), álbum de Chairlift.